Милутиновић је српско презиме које у мањој мери се могу наћи у Хрватској.

Познати људи

А 
 Андреја Милутиновић (1990– ), српски кошаркаш

Б 
 Бора Милутиновић (1944– ), бивши југословенски фудбалер
 Бранислав Милутиновић (1949– ), српски историчар

Д 
 Добрица Милутиновић (1880–1956), српски глумац
 Драгутин Милутиновић (1865–1941), генерал Војске Краљевине Србије
 Драгутин Драгиша Милутиновић (1840–1900), српски инжењер, архитекта и историчар уметности

Ђ 
 Ђуро Милутиновић (1774–1844), учесник Првог српског устанка

Е 
 Емилио Милутиновић (18??–19??), четнички војвода

И 
 Иван Милутиновић (1901–1944), југословенски комуниста и револуционар

Ј 
 Јефрем Милутиновић (1944– ), епископ бањалучки

М 
 Милан Милутиновић (1942– ), бивши српски политичар
 Милош Милутиновић (1933–2003), југословенски фудбалер

С 
 Сима Милутиновић (конструктор авиона) (1899–1981), југословенски инжењер и конструктор авиона
 Сима Милутиновић Сарајлија (1791–1847), српски песник
 Слободан Милутиновић (1959– ), српски графичар, дизајнер и стрипар

Види још 
 Драгутин Милутиновић (вишезначна одредница)
 Позориште Добрица Милутиновић
 Сима Милутиновић

Референце 

Српска презимена